Па́вел Мака́ров: 
 Макаров, Павел Валентинович (род. 1980) — российский биатлонист.
 Макаров, Павел Васильевич (1897—1970) — личный адъютант генерала Май-Маевского, «Адъютант его превосходительства».
 Макаров, Павел Гаврилович — д.м.н., профессор
 Макаров, Павел Капитонович (1919—1963) — советский футболист, руководитель немецкого концлагеря.
 Макаров, Павел Семёнович (1841—1891) — музыкальный критик и композитор, основатель журнала «Музыкальный свет».
 Макаров, Павел Сергеевич (1914—?) — Герой Социалистического Труда.